Without You I'm Nothing ("senza di te non sono niente" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Without You I'm Nothing – film del 1990 diretto da John Boskovich

Musica 
 Without You I'm Nothing – album di Sandra Bernhard del 1987
 Without You I'm Nothing – album dei Placebo del 1998
 Without You I'm Nothing – singolo dei Placebo del 1999, dall'album omonimo